Cette dénomination recouvre en réalité plusieurs types de composés, dans lesquels le degré d'oxydation du plomb est variable :
 oxyde de plomb(II) de formule PbO ;
 oxyde de plomb(II, IV) de formule  (minium) ;
 oxyde de plomb(IV) de formule .

Plomb
Composé du plomb